Елота има више значења:

 Општина Елота (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Елота (Елота, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику